Николай Таганцев:
 Таганцев, Николай Николаевич (1873—1946) — судебный деятель, министр юстиции в правительстве Юга России. Сын Н. С. Таганцева.
 Таганцев, Николай Степанович (1843—1923) — известный русский юрист, криминалист, государственный деятель.